Psammorhynchus tubulipenis est une espèce de ver plat, la seule de la famille des Psammorhynchidae.
Elle se rencontre en Mer du Nord.

Références 
 Meixner, 1938 : Turbellaria (Strudelwuermer). I. Die Tierwelt der Nord- und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.	
 Karling, 1956 : Morphologisch-histologische Untersuchungen an den männlichen Atrialorganen der Kalyptorhynchia (Turbellaria). Ark Zool 2-9 pp. 187-279.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Kalyptorhynchia